UIB puede referirse a:
 UIB, Universidad de las Islas Baleares, con sede en Palma de Mallorca, España, sitio web: uib; 
 UiB (en noruego: Universitetet i Bergen), Universidad de Bergen, Noruega, sitio web: uib; 
 UIB, Universidad de Negocios Internacionales con sede en Almaty, Kazajistán, sitio web: uib; o
 UIB, código aeroportuario IATA del Aeropuerto El Caraño en Quibdó, Colombia.
 User is blocked

Siglas